Gőcze Gergő (Szombathely, 1990. április 30. –) magyar labdarúgó, a Kaposvári Rákóczi kapusa.

Jegyzetek

Források 
Gőcze Gergő adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1990-ben született személyek
Szombathelyiek
Magyar labdarúgók
A Haladás labdarúgói
A Kozármisleny SE labdarúgói
A PMFC labdarúgói
Az FC Ajka labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek